Angelica tatianae är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugen Iwanowitsch Bordzilowski. Angelica tatianae ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
tatianae